Натуральне число 1292
 1292 рік до нашої ери
 1292 рік нашої ери